Herod, właściwie 'Herodes', greckie imię męskie, oznaczające 'dzielny', 'bohater'.

Dynastia herodiańska:
 Herod z Askalonu, znany także jako Herod I (ur. ok. 178 p.n.e.) – pradziadek Heroda Wielkiego
 Herod Wielki, znany także jako Herod II (ok. 73 p.n.e.- 4 p.n.e.) – król Judei
 Synowie Heroda Wielkiego:
 Herod III, znany także jako m.in. Herod Boethos i Herod Filip I (ur. ok. 28 p.n.e. – I wieku) – pierwszy mąż Herodiady
 Herod IV (ur. ok. 27 p.n.e.) – syn Kleopatry z Jerozolimy
 Herod Archelaos (ok. 23 p.n.e. – po 6 n.e.) – etnarcha Judei, Samarii i Idumei
 Herod Antypas, znany także jako Antypas II (przed 20 p.n.e. – po 39 n.e.) – tetrarcha Galilei
 Herod Filip II, znany także jako Filip Tetrarcha (ok. 20 p.n.e. – 34 n.e.) – tetrarcha Iturei i okręgu Trachonitis
 Wnukowie Heroda Wielkiego:
 Herod z Chalkis, znany także jako Herod V (10/9 p.n.e. – 48 n.e.) – król Chalkis
 Herod VI (po 20 p.n.e. – po 37) – syn Fazaela II i Salampsio
 Herod Agryppa I (ok. 10 p.n.e. – 44 n.e.) – król Judei
 Prawnukowie Heroda Wielkiego:
 Herod Agryppa II (27 n.e – ok. 93 n.e.) – tetrarcha Chalkis
 Herod VII – syn Arystobula z Chalkis i Salome III

Inni:
 Tytus Klaudiusz Herodes Attykus (65-137) – namiestnik Judei
 Herod Attyk (ok. 101-177) – grecki mówca i pisarz, syn powyższego